Dracena (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Dracena (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo